The Football Alliance 1891–92 var den tredje og sidste sæson af den engelske fodboldliga Football Alliance. Ligaen havde deltagelse af 12 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Siden sidste sæson var Stoke FC, Sunderland Albion FC og Darwen FC, der skiftede til andre ligaer, blevet erstattet af Burton Swifts FC, Ardwick AFC og Lincoln City FC.

Ligaen blev vundet af Nottingham Forest FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 Footballsite – Football Alliance 1891/92  
 RSSSF – England – Football Alliance

Noter 

Sæsoner i Football Alliance
Fodbold i 1891
Fodbold i 1892
Fodbold i England